Малые Горки — название населённых пунктов в России:

 Малые Горки — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Малые Горки — посёлок в Новоусманском районе Воронежской области.
 Малые Горки — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Малые Горки — деревня в Ардатовском районе Мордовии.
 Малые Горки — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Малые Горки — деревня в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Малые Горки — деревня в Калининском районе Тверской области.
Малые Горки — до 1965 года название села Рощепкино в Александровском районе Оренбургской области.

См. также 
 Большие Горки
 Малая Горка